

Persone
 Carlo Pareschi – politico italiano
 Umberta Pareschi – cestista italiana

Altro
33035 Pareschi – asteroide della fascia principale
Parco Pareschi – parco pubblico di Ferrara